Andorrees voetbalelftal onder 16 (mannen)
Andorrees voetbalelftal onder 16 (vrouwen)